Beuchat steht für:

 Beuchat International, französischer Tauchausrüstungshersteller

Beuchat ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Beuchat (1900–1981), Schweizer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Gilbert Beuchat (* 1935), Schweizer Radrennfahrer
 Henri Beuchat (1878–1914), französischer Anthropologe und Amerikanist 
 Roger Beuchat (* 1972), Schweizer Radrennfahrer